Изе́р (на тер. Франции; ) / Э́йзер (на тер. Бельгии; ) — река в Западной Европе.

Исток находится на севере Франции. Протекает по Франции и Бельгии. Впадает в Северное море в городе Ньивпорт.

Река Изер с зимним паводком с декабря по март включительно максимум в январе-феврале. Самый низкий уровень воды в реке летом, в период с июля по сентябрь включительно.

Длина 78 км. Площадь бассейна 1101 км².

В 1914 году, во время Первой Мировой войны, у устья реки произошла битва между Немецкими войсками и войсками Антанты. Битва на Изере в итоге стала концом череды битв, вошедших в историю как Бег к морю.

См. также 
 Башня на Изере

Примечания 

Реки О-де-Франса
Реки Западной Фландрии
Реки, впадающие в Северное море